Niemcy:
 Lohausen – dzielnica Düsseldorfu

Osoby:
 Heinrich Jordis von Lohausen – austriacki generał